Lyncar je nekdanje britansko moštvo Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo med sezonama  in . Moštvo je nastopilo le na dveh dirkah, na Veliki nagradi Velike Britanije v sezoni 1974, kjer se John Nicholson ni kvalificiral na dirko, in Veliki nagradi Velike Britanije v sezoni 1975, ko je Nicholson dosegel sedemnajsto mesto.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1974
Športna moštva, razpuščena leta 1975